Карисиљос има више значења:

 Карисиљос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Карисиљос (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Карисиљос (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику